Бюсси́-ла-Пель () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Сомбернон. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21121.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 65 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 39 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 28 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 75,9 %). Из 28 активных жителей работали 26 человек (14 мужчин и 12 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 11 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 9 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бюсси-ла-Пель 

Коммуны департамента Кот-д’Ор